Kyseliny síry mohou být:
 kyselina siřičitá (H2SO3)
 kyselina sírová (H2SO4)
 kyselina peroxosírová (H2SO5)
 kyselina peroxodisírová (H2S2O8)
 Kyselina thiosírová (H2S2O3)
 kyseliny polythionové (H2SnO6)

Související rozcestníky  
 oxidy síry